Иоганн Христиа́н (или Иога́нн Кристиа́н) Ки́ттель (; 1732—1809) — ,  и , один из лучших учеников Иоганна Себастьяна Баха.

В 1751—1756 гг. органист в Лангензальце. После этого до конца своих дней работал в Эрфурте.
Писал хоралы, прелюдии, вариации. Ему принадлежит сочинение «Der angehende praktische Organist» (Эрфурт, 1801—1808). Ноты этого произведения были изданы.

Среди его учеников — Иоганн Вильгельм Гесслер, — сын сестры, а также Михаэль Готхард Фишер и Иоганн Христиан Генрих Ринк.

Примечания

Литература 
 Karl Gustav Fellerer, Kittel Johann Christian, Grove Music Online (Музыкальный словарь Гроува) ed. L. Macy (Accessed 13 June 2007)
 Ломтев Д. Г. Немецкие музыканты в России. — М., 1999
 

Академические музыканты Германии
Педагоги Германии